Faramarz Aslani (né en 1954), guitariste, auteur et chanteur iranien.
 Kosovare Asllani (née en 1989, footballeuse suédoise
 Action Bronson, de son vrai nom Arian Asllani, (1984– ), rappeur américain.